Поощрительное спаривание — стратегия полового отбора, когда самка позволяет спариваться с собой больше, чем это необходимо для оплодотворения, стимулируя этим самца к заботе о себе и потомстве.

Поощрительное спаривание у животных 
Поощрительное спаривание встречается как среди птиц, так и среди млекопитающих, в особенности среди приматов (карликовые шимпанзе бонобо, верветки, макака-резус).

Биологический смысл поощрительного спаривания заключается в том, что в процессе естественного отбора вырабатываются особенные механизмы социальных отношений между самками и самцами, ведущие к более эффективному процессу рождения и воспитания потомства. Так, например, у верветок наблюдается следующее поведение: самцы верветок не могут спариваться с самками по своему усмотрению; они должны предварительно начать делиться с самкой и её детенышами пищей; только с таким самцом самка будет спариваться.

Механизм поощрительного спаривания имеет не только поведенческую, но и физиологическую основу. Так у самок млекопитающих тех видов, у которых наблюдается поощрительное спаривание, изменился половой физиологический цикл. Вместо эстральных циклов, когда спаривание может происходить только во время овуляции (происходит в короткий период сезонной течки), у рассматриваемых видов приматов развился менструальный цикл. Животные с менструальным циклом могут спариваться большую часть времени, даже во время беременности самок. Кроме того, у самок тех видов, у которых развился менструальный цикл, момент овуляции замаскирован. Таким образом признаки, призванные сигнализировать об овуляции, из временных становятся постоянными. Этими признаками являются набухание молочных желез и покраснение губ. Всё это привело к появлению гиперсексуальности и возможности использования многократного спаривания в социальных отношениях двух полов.

Поощрительное спаривание у современного человека 
Исторически мотивы, по которым люди вступают в сексуальные отношения, сводились к немногим простым причинам — воспроизведению потомства, получению удовольствия, снятию сексуального напряжения. Однако подробные исследования выявили 237 мотивационных причин, которые были разгруппированы в 13 подфакторов и обобщены четырьмя крупными факторами: физическим (снижение стресса, получение удовольствия и опыта), утилитарным (месть, выгода, получение ресурсов и социального статуса), эмоциональным (любовь, обязательство и выражение) и фактором опасности/ненадёжного положения (повышение самооценки, принуждение, защита товарищей).

По мнению доктора биологических наук Виктора Дольника, крайней формой проявления поощрительного спаривания является такое социальное явление, как проституция.

Литература 
 Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы, 1994. (Три издания, в том числе СПб: «Черо-на-Неве», 2003. 320 с.)
 Мак-Фарленд Д., Алексеенко Н. Ю. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция. — Мир, 1988.
 Lovejoy, C. Owen (23 January 1981), «The Origin of Man», Science 211 (4480): 341—350, doi:10.1126/science.211.4480.341, PMID 17748254

Примечания 

Поведение животных
Размножение